A Wikipédia tem vários verbetes sobre cantoras chamadas Nicole:

 Nicole (cantora alemã)
 Nicole (cantora chilena)
 Nicole Scherzinger, vocalista da banda Pussycat Dolls
 Britt Nicole, cantora gospel
 Nicole Richie

Desambiguações de antropônimos